Jean IV. ist der Name folgender Personen:

 Jean IV. (Armagnac) (1396–1450), Graf von Armagnac, Fézensac und Rodez
 Jean IV. de Brosse (~1505–1564), Graf von Penthièvre
 Jean IV. de Bueil († 1415), Herr von Bueil-en-Touraine
 Jean IV. de Foix-Grailly († 1485) 
 Jean IV. de Vergy († 1461), Seigneur de Fouvent, Saint-Dizier, Vignory, La Fauche und Port-sur-Saône
 Jean IV. de Melun (~1396–1484), Burggraf von Gent, Vicomte de Melun, Herr von Antoing, Épinoy und Wingels, Konnetabel von Flandern
 Johann IV. (Vendôme) (Jean IV. de Vendôme; † 1230), Graf von Vendôme und Herr von Montoire
 Johann IV. (Bretagne) (Jean de Montfort; 1295–1345), Graf von Montfort-l’Amaury, Herzog der Bretagne, Earl of Richmond